Il nome di Giulia Livilla nella famiglia imperiale giulio claudia può riferirsi a:

Giulia Livilla, figlia di Germanico e di Agrippina maggiore, sorella dell'imperatore Caligola.
Giulia Livilla, conosciuta anche come "Giulia Livia", figlia di Druso minore e di Claudia Livilla.